Петър Пенчев може да се отнася за:
 Петър Пенчев (1873 – 1956) – български физик, учен (професор) и учител
 Петър Пенчев (1915 – 1998) – български географ-хидролог
 Петър Пенчев (1923 – 2012) – български инженер и учен, ректор на ТУ, Варна
 Петър Пенчев (1969) – български треньор по футбол
 Петър Пенчев – български политик от „Екогласност“